In 1896/97 werd het zesde Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Duitse voetbal- en cricketbond (DFuCB). BTuFC Viktoria werd voor het vijfde opeenvolgende jaar kampioen.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1896/97